Эску́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Олорон-Сент-Мари-2. Округ коммуны — Олорон-Сент-Мари.

Код INSEE коммуны — 64207.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 670 км к югу от Парижа, в 185 км южнее Бордо, в 19 км к юго-западу от По.

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 377 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 247 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 188 были экономически активными, 59 — неактивными (показатель активности — 76,1 %, в 1999 году было 76,0 %). Из 188 активных жителей работали 169 человек (88 мужчин и 81 женщина), безработных было 19 (10 мужчин и 9 женщин). Среди 59 неактивных 20 человек были учениками или студентами, 29 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Петра (XVII век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи